Moonlighting може означати:

Працевлаштування 
 Moonlighting - праця на додатковому місці роботи, особливо поза звичним робочим часом ввечері чи вночі.

Розваги 
 Moonlighting (серіал)

Див. також 
 Місячне сяйво